Oriëntalisme, een kunststroming uit de 19e eeuw met soms prikkelende afbeeldingen
Slavernij,  een toestand waarin een mens eigendom is van een ander